

Sigle 
 FDP.Die Liberalen - PLR.I Liberali Radicali, partito politico svizzero
 Filled Developmental Prototype – impianto del High Frequency Active Auroral Research Program
 Flight Data Processing – elaborazione dati volo, in aeronautica
 Freie Demokratische Partei – Partito Liberale Democratico, partito politico tedesco
 Freisinnig-Demokratische Partei – Partito Liberale Radicale, partito politico svizzero
 Fronte Democratico Popolare – partito politico italiano
 Fruttosio Difosfato – Si indica solitamente il Fruttosio 1,6-bisfosfato
 Fibrin Degradation Product – D-dimero e altri frammenti proteici derivanti dall'azione della Plasmina sulla Fibrina

Musica 
 F.D.P. – traccia dell'album SixtyNine degli Shandon del 2006
 F.D.P. – il rapper italiano Fred De Palma

Religione 
 F.D.P. – Piccola opera della Divina Provvidenza
 F.D.P. – Figlie della Divina Provvidenza